«Барсело́на» Гуаякиль () — эквадорский футбольный клуб из города Гуаякиль. Рекордсмен чемпионата Эквадора по количеству выигранных титулов. Единственный клуб страны, пробивавшийся дважды в финал Кубка Либертадорес.

История 
Клуб был основан 1 мая 1925 года выходцем из Испании Эутимио Пересом. Назван в честь города Барселона. Несмотря на похожую эмблему, не имеет связи с каталонским футбольным клубом. Эмблема до 1955 года базировалась исключительно на цветах Каталонии и города Барселона. Она была приближена по дизайну к варианту испанского клуба после первой победы в чемпионате провинции Гуаяс. Форма СК «Барселона» (Гуаякиль) — жёлтые футболки и чёрные трусы и гетры — вовсе не имеет ничего общего с цветами европейского ФК «Барселона».

Титулы и достижения 
  Чемпион Эквадора (16): 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1997, 2012, 2016, 2020
  Вице-чемпион Эквадора (12): 1957, 1962, 1968, 1982, 1986, 1990, 1992, 1993, 2002, 2003, Апертура 2005, 2014
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 1990, 1998
 Рекордсмен чемпионатов Эквадора по чемпионским титулам
 Первая команда Эквадора, доходившая до финала Кубка Либертадорес

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="red" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="yellow" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="black" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Знаменитые игроки 
Следующие футболисты указаны в качестве «легенд» клуба на официальном сайте «Барселоны»:

  Луис Альберто Акоста
  Карлос Альфаро Морено
  Пабло Ансальдо
  Николас Асенсио
  Хуан Мануэль Басурко
  Хорхе Боланьос
  Фредди Браво
  Мигель «Кортихо» Бустаманте
  Гало Васкес
  Северино Васконселос
  Тониньо Виейра
  Хосе Гавика
  Альфредо де лос Сантос
  Алсидес ди Оливейра («Апаче»)
  Рубен Дарио Инсуа
  Энрике «Пахарито» Кантос
  Климако Каньярте
  Вальтер Карденас
  Пауло Сезар Карпежиани
  Лупо Киньонес
  Ольгер Киньонес
  Рамон Кирога
  Альфонсо Кихано
  Лоренсо Клингер
  Висенте Лекаро
  Педро Пабло «Перико» Леон
  Хуан Мадруньеро
  Манга
  Лусиано Масиас
  Моасир Пинто
  Джимми Монтанеро
  Карлос Луис Моралес
  Вашингтон Муньос
  Карлос Муньос
  Нелсиньо
  Виктор Пелаэс
  Хулио Сесар Росеро
  Франсиско Руссо
  Марсело Саралеги
  Хосе Франсиско Севальос
  Альберто Спенсер
  Марсело Троббиани
  Мануэль Укильяс
  Сихифредо Чучука
  Эвералдо
  Виктор Эпанор

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы по алфавиту
ФК «Барселона» Гуаякиль